Světlonoš může být:

 v obecném významu ten, kdo nosí zdroj světla
 Ceroferář neboli světlonoš – ministrant nosící svíčku
 Lucifer, česky světlonoš – v křesťanské mytologii jeden z padlých andělů
 Světlonošovití – čeleď hlubokomořských ryb